Цан (грузинська літера), Цан (ცანი, [tsʰani]) — двадцять сьома літера грузинської абетки.
 Цан (прізвище), Цан, Цанн (нім. Zahn — Зуб) — німецьке прізвище.